W Polsce
 Goleszów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec
 Goleszów – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Goleszów
 Goleszów – gromada
 Goleszów – stacja kolejowa w Goleszowie, w województwie śląskim